Баве́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на північний схід від Парижа, 65 км на південний схід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1471 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 3481,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Баве на сайті французького Національного інституту географії
 Баве на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Баве на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор